Mahdi (islam)
Mahdi (familienaam)